

Персоналії 
 Гаррі Трумен (1884—1972) — 33-й президент США в 1945—1953 роках, від Демократичної партії.
 Трумен Д. — американський соціолог, один з творців теорії малих груп.

Топоніми 
 Труман — місто в окрузі Мартін, штат Міннесота, США.
 Трумен — стратовулкан в Андах (Аргентина).

Інше 
«Гаррі Трумен» — авіаносець ВМФ США